La Barre est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

La Barre, toponyme formé sur le mot , qui entre dans le nom de plusieurs communes, anciennes communes ou lieux-dits de France :

Communes 

 La Barre, commune du département du Jura ;
 La Barre, commune du département de la Haute-Saône ;
 La Barre-de-Monts, commune du département de la Vendée ;
 La Barre-de-Semilly, commune du département de la Manche ;
 Deuil-la-Barre, commune du département du Val-d'Oise.

Anciennes communes et ancien faubourg 

 La Barre, ancienne commune du département de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Château-Thierry ;
 La Barre, ancienne commune du département de la Somme, aujourd'hui intégrée à Machy ;
 La Barre-Clairin, ancienne commune du département des Deux-Sèvres, aujourd’hui intégrée à Sepvret ;
 La Barre-en-Ouche, ancienne commune du département de l'Eure ;
 La Barre, ancien faubourg de la commune de Lille dans le département du Nord, intégré dans le périmètre urbain en 1868 (voir agrandissements de Lille).

Lieux-dits et hameaux 

 La Barre, lieu-dit de la commune de Saint-Edmond dans le département de Saône-et-Loire ;
 La Barre, lieu-dit de la commune de Saint-Laurent-en-Brionnais dans le département de Saône-et-Loire ;
 La Barre, hameau de la commune de Mosnes dans le département d'Indre-et-Loire, traversé par la via Turonensis.

Patronyme 

  (1698-ca. 1750), chanoine, écrivain et journaliste français publié aux Pays-Bas ;
 Olivier La Barre (1947-), peintre français ;
 Weston La Barre (1911-1996), anthropologue américain ;

 

 voir aussi

Autres 
 porte de la Barre, ancienne porte de ville à Lille ;
 Monument La Barre, monument à Abbeville dans le département français de la Somme.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français